WhoBob WhatPants? (¿Qué fue de la vida de Bob Esponja?  en Latinoamérica) es un episodio de la serie animada Bob Esponja.

Sinopsis 
Bob Esponja se despierta en un día normal y saluda al cartero y este se tropieza.Bob Esponja abraza a Gary, pero accidentalmente le rompe el caparazón y el caracol lo lastima, Bob sale gritando que lo siente y atropella a Patricio, que cae y arruina el pastel de cumpleaños que le iba a dar a su mamá. Patricio le grita "chico tonto" a Bob y se encierra en su casa.

Entristecido, Bob toca la puerta de Calamardo, pero este le abre y le grita que no arruine su "siesta de embellecimiento", luego le azota la puerta en la cara y lo llama "chico tonto" también. Bob, muy triste, va a la casa de Arenita y moja con su casco de agua a su robot nuevo, haciendo que Arenita lo eche y lo llame "chico tonto". Bob va al Crustáceo Cascarudo, en busca de Don Cangrejo, y se pone a trabajar, pero cae con un balde y un jarrón en los pies y cuando Don Cangrejo, que estaba en su oficina jugando con unos dólares a que uno era el Sr. Dollar y la otra la Sra. Dollar, lo hace tropezar y caer en la freidora, quemando a su dinero. Don Cangrejo sale pero el Sr. y la Sra. Dollar se abrazan y se destruyen, Don Cangrejo llama "chico tonto" a Bob Esponja y lo echa del lugar.

Decidido, Bob le deja comida a Gary (para un año) y se marcha de la casa, con sus cosas en un pañuelo, luego de un largo recorrido, es sorprendido en un risco por extrañas personas y criaturas, de las que corre, pero accidentalmente, Bob tropieza, pierde su equipaje y cae rodando por el barranco, golpeándose repetidas veces y cayendo contra el suelo, con un inmenso chichón en la cabeza, luego la vara y el pañuelo con su equipaje lo golpean, justo en esa zona (aplastando el chichón) y cae desmayado.

En la casa de Bob esponja, ya por el amanecer, Patricio permanece tocando la puerta, Arenita llega para disculparse por gritarle, pero descubren que no está. Arenita tira la puerta y ven que Gary esta obeso porque Bob no le racionó la comida. En el tarro vacío, se ve que Bob Esponja dejó una nota donde decía lo que hizo, la nota está dirigida "a quien pueda interesar" y firmada por "Chico tonto" lo que prueba el enfado, la pena y la tristeza de Bob. Ante esto, Arenita y Patricio deciden que deben recuperarlo al saber lo que hicieron

Bob, desmayado, despierta y ve a un par de hombres (los que lo sorprendieron la noche anterior) y les pregunta quienes son, ellos le dicen que le ordenaron la ropa, pero este no la reconoce y no se reconoce a sí mismo: El golpe lo ha dejado con amnensia. Para robarse la ropa, los hombres le dicen que su nombre no es Bob Esponja (como dicen las etiquetas de las camisas), y que su nombre es Cheese Head (Cabeza de Queso), Bob saca de sus bolsillos su espuma para burbujas, lo cual extrañamente parece espantar a los hombres, que huyen. Bob gira la cabeza y ve una ciudad.

En Fondo de Bikini, por la ausencia de bob y sin cangreburgers para calmar a la gente toda la ciudad cae en un violento caos y el Crustáceo cascarudo está destruido porque los clientes no encontraron a Bob Esponja, Don Cangrejo ve a Arenita, Patricio y Calamardo y les dice que Bob no está allí y ahora al saber que el único amigo que era capaz de alegrar a la gente se fue por lo que hicieron y don gangrejo exige acción immediata para buscarlo

En la ciudad de "Nueva Alga" (Nueva York parodiado) la ciudad que Bob Esponja vio, Bob trata de conseguir un empleo, pero en ninguno es aceptado debido a que no recuerda nada de su vida y que él sopla burbujas, finalmente, se entera de que a la ciudad le aterrorizan las burbujas.

En Fondo de Bikini, Arenita saca un rastreador de Esponjas para buscar a bob, pero Calamardo lo destruye debido a que quería deshacerse de Bob. Como castigo, Don Cangrejo le ordena a Calamardo ir a buscarlo, Calamardo lo rechaza, pero Cangrejo le ofrece un huevo ornamental decorado con joyas para que reconsidere buscar a su cocinero estrella mediante su amor al arte por encima de su odio a su vecino

Mientras, Bob hace burbujas frente a un lugar de videojuegos y todos huyen. Luego llegan unos matones con chaquetas que dicen ser los "Revientaburbujas", y odian las burbujas, tras una breve persecución, Bob les hace una burbuja gigantesca y los hace volar hasta salir de "Nueva Alga", el alcalde allí presente, le da a Bob esponja su banda de alcalde, diciendo que ahora el alcalde es él. Bob declara que ahora será legal hacer burbujas todo el tiempo y todos lo felicitan.

En la carretera, Calamardo, Arenita y Patricio buscan a Bob. Arenita ve un periódico y se lo da a Patricio, quien lo abraza pensando que es su amigo, la tinta queda pegada a su barriga y Arenita lee que Bob es el alcalde de la Ciudad de Nueva Alga. Todos van a Nueva Alga, para ver un discurso de Bob Esponja, sin saber que tiene amnesia y no los recuerda, Bob dice que Arenita es una comadreja parlante y dice llamarse Cheese Head, luego sube a su limosina para ir a una conferencia, pero en realidad era un engaño de Calamardo, quien los hace subirse a Arenita y a Patricio, llevándolos de vuelta a Fondo de Bikini.

En el Crustáceo, Don Cangrejo trata de lograr que Bob Esponja regrese, pero no lo logran y se dispone a irse. Cangrejo le da a Calamardo su huevo ornamental pero este por accidente tropieza haciéndolo volar por el aire y cae rompiéndose en la cabeza de Bob Esponja, devolviéndole accidentalmente la memoria.

Bob dice que le gustaría quedarse, pero que tiene que volver a Nueva Alga. Sin embargo, ve una noticia que dice que todos allí ahora odian al tal Alcalde Cheese Head porque el sopló de burbujas disminuye la visión de los habitantes, Bob decide quedarse y todos se alegran. El episodio termina con Calamardo, sin inmutarse que su peor pesadilla y molestia regresa abre su cabeza y tira su cerebro al bote de la basura.

Banda Sonora 

Who Bob What Pants en la banda sonora en 2008, original en la animada Bob Esponja.

Información Adicional 
 Personajes: Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Don Cangrejo, Arenita y Ciudadanos de Nueva Alga.
 En éste especial, sale Patchy el Pirata por unos segundos.
 En este episodio Bob Esponja cree que se llama Cabeza de Queso
 En este episodio, aparece el actor Ray Liotta haciendo la voz del líder la Pandilla Explota Burbujas.

Dicho personaje vuelve a aparecer en el episodio Adiós Mundo del Guante como un empleado

Episodios de la quinta temporada de Bob Esponja
Ficción sobre la amnesia
Episodios de televisión de 2008